Takélot est un nom porté par plusieurs personnalités de l'Égypte antique:
Takélot , pharaon de la  ;
Takélot , pharaon de la  ;
Takélot , co-roi de Léontopolis, puis pharaon de la  ;
Takélot, grand prêtre d'Amon.
Takélot, grand prêtre de Ptah.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité